Сараево — деревня в Вологодском районе Вологодской области России.

Входит в состав Кубенского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Борисовское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Борисовский сельсовет.

География 
Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 44 км, до центра муниципального образования Кубенского по прямой — 14 км. Ближайшие населённые пункты — Городок, Кольцеево, Федотово, Шилово.

Население 
По данным переписей населения 2002 и 2010 годов постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Сараево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района